Die Spur im Schnee steht für:

 Die Spur im Schnee (1913), deutscher Stummfilm von Walter Schmidthässler
 Die Spur im Schnee (1917), deutscher Stummfilm von Siegfried Dessauer
 Die Spur im Schnee (2005), österreichisch-US-amerikanischer Spielfilm von Robert Narholz

Siehe auch:
 Spuren im Schnee